Белозерный — название населённых пунктов в России:

 Белозерный — посёлок в составе города Краснодар Краснодарского края.
 Белозерный — посёлок в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Белозерный — посёлок в Сальском районе Ростовской области.

См. также 
 Белоозёрный